Kanton Saint-Dié-des-Vosges-Est, een voormalig Frans kanton
 Kanton Saint-Dié-des-Vosges-Ouest, een voormalig Frans kanton
 Kanton Saint-Dié-des-Vosges-1, een kanton in het Franse departement Vosges
 Kanton Saint-Dié-des-Vosges-2, een kanton in het Franse departement Vosges